Спіральні (Spiralia) — клада первинноротих тварин, що включає типи, для представників яких характерне спіральне дроблення на ранній стадії ділення зиготи.

Класифікація 
Група включає молюсків, немертин, сипункулід, кільчастих і плоских червів, для яких підтверджено спіральне дроблення. У деяких інших типів (коловертки, брахіоподи, фороніди, черевовійчасті черви і мшанки), спіральне дроблення непідтверджене через брак досліджень, але вони включаються у групу згідно з філогенетичними дослідженнями. Спіральне дроблення у деяких груп членистоногих має вторинне походження і вони у Spiralia не включаються.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що показує родинні зв'язки спіральних:

Примітки 

Первиннороті